Jefremow (russisch ) oder Jefremowa () ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Jefremow, Stadt in der Oblast Tula, Russland
 Jefremowa (Fluss), Zufluss in den Jenisseigolf, Sibirien, Russland

Jefremow, Jefremowa (weibliche Form) oder Efremov, Efremow ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreja Jefremow (* 1992), mazedonischer Fußballtorhüter
 Antonina Jefremowa (* 1981), ukrainische Leichtathletin
 Dawid Jefremow (* 1999), kasachischer Hürdenläufer
 Dmitri Wladislawowitsch Jefremow (* 1995), russischer Fußballspieler
 Ilijan Efremow (* 1970), bulgarischer Stabhochspringer 

 Iwan Antonowitsch Jefremow (1908–1972), russischer Paläontologe und Schriftsteller

 Konstantin Lukitsch Jefremow (1910–1943?), sowjetischer Kundschafter
 Lilija Wajhina-Jefremowa (* 1977), russisch-weißrussisch-ukrainische Biathletin
 Leonid Nikolajewitsch Jefremow (1912–2007), sowjetischer Politiker
 Marija Jefremowa (* 1998), kasachische Weit- und Dreispringerin

 Oleg Nikolajewitsch Jefremow (1927–2000), russischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Pjotr Alexandrowitsch Jefremow (1830–1908), russischer Bibliograph, Herausgeber, Literaturhistoriker und Verleger
 Serhij Jefremow (1876–1939), ukrainischer Politiker, Literaturkritiker, Literaturhistoriker und Journalist

Siehe auch:
 Efremova